Большой Каменный мост (Трёхарочный мост) — несохранившийся пешеходный мост через протоку Белого озера в Дворцовом парке Гатчинского музея-заповедника.

История 
Каменный арочный мост через протоку Белого озера был построен в 1797 году. Имя архитектора неизвестно, но, вероятнее всего, это был В. Бренна. На авторство Бренны указывали характерные детали оформления, применявшиеся зодчим и в других его постройках. Работы велись под наблюдением каменных дел мастера Д. Висконти. По-видимому, мост строился одновременно с Малым Каменным мостом на Круговой дороге на месте существовавшего ранее деревянного моста. Как и Малый Каменный мост, Большой мост строился из местного известкового туфа: черницкого и пудостского. В XVIII веке мост называли мостом супротив плотины или Большим мостом в Аглинском саду. Ограждениями моста были каменные балюстрады из пудостского камня с фигурными балясинами. По первоначальному проекту предполагалось украсить мост скульптурой — четырьмя фигурами кентавров на устоях и четырьмя фигурами сатиров на цилиндрических постаментах на промежуточных опорах, но в связи со смертью императора Павла I этот замысел не был воплощен. Общая длина моста составляла 32 м, ширина — 9,6 м, высота свода над водой (центральный пролёт) — 2,9 м.

В 1842 году архитектором А. М. Байковым выполнен ремонт моста. В 1887 году был произведен капитальный ремонт моста по проекту архитектора Н. В. Дмитриева. Его заново сложили из местного камня на портландском цементе, с установкой бетонных балясин взамен поврежденных. Кирпичную арку оставили старую, но подвели под нее с каждой стороны по три ряда пятовых камней. В 1939 году архитектором М. В. Красовским были выполнены обмерные чертежи Большого Каменного моста.

Зимой 1944 года мост был взорван немцами при оставлении города. Взрыв полностью уничтожил центральный пролет, повредив при этом своды малых арок. После войны, в 1948 году, по проекту архитекторов С. Е. Путкевича и А. А. Кедринского центральный пролёт перекрыли временным деревянным прогоном с перилами из березовых жердей. В 1954 и 1971 гг. производились работы по нахождению и поднятию обломков со дна Белого озера. В 1956 году были произведены обмеры сохранившейся конструкции моста. В 1970 году был разработан проект восстановления Большого Каменного моста, но реставрация так и не была выполнена. К настоящему времени мост находится в руинированном состоянии. В январе 2022 года мост закрыт для проведения восстановительных работ.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Большой Каменный мост //Государственный музей-заповедник «Гатчина»

Здания и сооружения, построенные в 1797 году в России
Здания и сооружения, утраченные в 1944 году
Утраченные пешеходные мосты Гатчины
Взорванные мосты
Каменные мосты России
Арочные мосты России